Zhang Liang (Han Occidental) (mort el 189 aC), estrateg dels inicis de la Dinastia Han.
 Zhang Liang (Turbant Groc) (mort el 184), un líder de la Rebel·lió dels Turbants Grocs.
 Zhang Liang (Dinastia Tang) (mort el 646), general militar de la Dinastia Tang.
 Zhang Liang (remador) (nascut el 1987), remador xinès.
 Zhang Liang (ciclista) (nascut el 1983), ciclista olímpic xinès.
 Zhang Liang (escriptor), pseudònim per l'autor de Els Papers Tiananmen.